Onderdistrict in Indonesië
 Semanding (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Semanding (Gombong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Semanding (Jenangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Semanding (Kauman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Semanding (Pagu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Semanding (Pengandonan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra